Гуарані — багатозначне слово.

 Гуарані (група народів)
 Гуарані (мова)
 Гуарані — парагвайська грошова одиниця
 Гуарані (міра ваги)
 Гуарані (Мінас-Жерайс) — муніципалітет у Бразилії
 Гуарані-дас-Місьойнс — муніципалітет у Бразилії

Футбольні клуби 

 Гуарані (Асунсьйон)
 Гуарані (Кампінас)